Název Zlatníky má více sídel:

 Zlatníky (Opava), část města Opava v okrese Opava
 Zlatníky (Zlatníky-Hodkovice), část obce Zlatníky-Hodkovice v okrese Praha-západ
 Zlatníky (okres Bánovce nad Bebravou), obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 České Zlatníky, část obce Obrnice v okrese Most

Související články 
 Zlatník
 Zlatnice